A 2012-es gyorskorcsolya-Európa-bajnokságot, hivatalos nevén a 2012. évi Essent ISU Gyorskorcsolya-Európa-bajnokságot Budapesten, a Városligeti Műjégpályán rendezték 2012. január 6. és 8. között.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) pályázatát 2011-ben fogadta el a nemzetközi szövetség (ISU). A verseny helyszíne a Városligeti Műjégpálya volt, amelyet 2009-ben kezdtek felújítani és 2011 év végére készült el. Az Európa-bajnokság nevezési határideje 2012. január 3. volt.

A kétszeres olimpiai bajnok, címvédő cseh Martina Sablikova 169,922 ponttal nyerte meg a női versenyt. A férfiaknál a korábbi négyszeres győztes és olimpiai bajnok holland Sven Kramer 156,513 ponttal győzött. Az EB egyetlen magyar indulója Tóth Ágota 500 méteren 20., 1500 méteren 22., és 3000 méteren pedig az utolsó helyezést érte el és ezzel a teljesítménnyel nem került be a legjobb tizenkettő közé.

Részt vevő nemzetek

Eseménynaptár

Eredmények

Férfiak

Nők

Érdekességek 
A női győztes Sablikova január 6-án 14. lett 500 méteren, s ezt követően látványosan javított 3000 méteren pályacsúccsal, majd 1500 és 5000 méteren is első lett.

Jegyzetek

Források 

Gyorskorcsolya
Gyorskorcsolya